Poxdorf ist der Name folgender Orte:

 Poxdorf (Bad Neualbenreuth), Ortsteil des Marktes Bad Neualbenreuth im Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Poxdorf (Königsfeld), Ortsteil der Gemeinde Königsfeld im Landkreis Bamberg, Bayern
 Poxdorf (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Forchheim, Bayern
 Poxdorf (Thüringen), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
Bocksdorf
Boxdorf